Girl Crazy (musical), een Broadway-musical uit 1930, met muziek van George Gershwin en teksten geschreven door Ira Gershwin
 Girl Crazy (1932), een op de musical gebaseerde musicalfilm uit 1932, geregisseerd door William A. Seiter, met onder anderen Bert Wheeler, Robert Woolsey en Dorothy Lee
 Girl Crazy (1943), een op de musical gebaseerde musicalfilm uit 1943, met onder anderen Mickey Rooney en Judy Garland
 Girl Crazy (1929), een komedie uit 1929, geregisseerd door Mack Sennett, met onder anderen Andy Clyde
 Girl Crazy (1997), een komedie uit 1997 van/met Richard Dutcher
 Girl Crazy (Hot Chocolate), een hitsingle van Hot Chocolate uit 1982
 Girl Crazy (strip), een stripserie uitgegeven door Dark Horse Comics